Republička nogometna liga Bosne i Hercegovine - Zapad je bila liga jedna od tri skupine "Republičke nogometne lige Bosne i Hercegovine", četvrtog stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1988./89. Reorganizacijom ligaškog sustava i uvođenjem Međurepubličke lige, Republička liga je postala liga četvrtog stupnja i igrana u tri skupine. Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "BSK" iz Banja Luke.

Ljestvica 

 U slučaju neriješenog rezultata se izvodilo raspucavanje jedanaesterca te bi pobjednik dobio 1 bod, a poraženi u raspucavanju bi ostao bez bodova 
 Titov Drvar - tadašnji naziv za Drvar

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice 
 Republička liga BiH - Sjever 1988./89.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Dario Hamzić: Omladinski fudbalski klub "Berek" Prijedor : 1975. – 1992., Rijeka, 2016.,  , str. 60-65 
   

 

1988-89 zapad
 Zapad
1988-89 Zapad